Moers (Nederlands vroeger Meurs) een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Vorstendom Meurs,  een voormalig vorstendom behorend tot de Nederrijns-Westfaalse Kreits

Personen (chronologisch):
Walraven van Meurs (1393-1456), een Nederlands geestelijke en tegenbisschop
Hendrik Frans van Meurs van Hulshorst (1780-1864), een Nederlands politicus
Everhard Dirk van Meurs (1790-1822), een Nederlands schout
Cornelis Theodorus van Meurs (1799-1894), een Nederlands militair en technocratisch politicus
Johan Hendrik van Meurs (1888-1945) een Nederlands hoogleraar en verzetsstrijder 
Harmen Meurs (1891-1964), een Nederlands kunstschilder
André Meurs (1925-1981), liedtekstschrijver en directeur
Louk van Meurs-Mauser (1929), een Nederlands beeldhouwster
Michiel Meurs (1950), de voormalig Nederlands financieel topman van Ahold
Martin van Meurs (politicus) (1951), een Nederlands politicus en historicus
Pauline Meurs (1953), een Nederlands politicus en hoogleraar
René van Meurs (1985), een Nederlands stand-upcomedian en tekstschrijver
Pim Meurs (1988), een Nederlands dammer